Novo Selo kan syfta på:

Bosnien och Hercegovina 

 Novo Selo (Brod), 
 Novo Selo (Sokolac),

Bulgarien 

 Obsjtina Novo Selo, kommun, Vidin, 
 Novo Selo (ort i Bulgarien), Vidin, Obsjtina Novo Selo,

Kroatien 

 Novo Selo Rok, ort, Međimurje, 
 Novo Selo na Dravi, ort, Međimurje, 
 Novo Selo Požeško, ort, Slavonien,

Nordmakedonien 

 Novo Selo (kommun), 
 Novo Selo (kommunhuvudort), Opsjtina Novo Selo, 
 Novo Selo (Demir Hisar), 
 Novo Selo, Opsjtina Želino, 
 Novo Selo, Opsjtina Zelenikovo, 
 Novo Selo, Opsjtina Kičevo,

Österrike 

 Neufeld an der Leitha, Burgenland, Eisenstadt-Umgebung,